Сытьково — название населённых пунктов в России:
 Сытьково — деревня в Рузском районе Московской области.
 Сытьково — деревня в Ржевском районе Тверской области.

См. также 
 Большое Сытьково
 Малое Сытьково